Het WTA-tennistoernooi van Guadalajara (officieel Guadalajara Open) van 2022 vond plaats van maandag 17 tot en met zondag 23 oktober 2022 in de Mexicaanse stad Guadalajara. Het was een losstaande editie van het toernooi in de categorie WTA 1000, ingelast omdat de gebruikelijke toernooien in China waren geschrapt. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Spaanse Paula Badosa kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar moest tijdens haar openings­partij in de tweede ronde de strijd staken omdat zij ziek was geworden.

Het derde reekshoofd, Jessica Pegula uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari in twee sets. Het was Pegula's tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 412.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Anna Danilina en Beatriz Haddad Maia.

Het ongeplaatste duo Storm Sanders en Luisa Stefani won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Anna Danilina en Beatriz Haddad Maia in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Sanders had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Braziliaanse Stefani zes.

De Belgische Elise Mertens speelde samen met Veronika Koedermetova, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde en wonnen hun openings­partij in de tweede ronde, waarmee zij de kwartfinale bereikten; daarvoor moesten zij evenwel verstek laten gaan, omdat Koedermetova ziek was geworden. Haar landgenote Kimberley Zimmermann en Nadija Kitsjenok uit Oekraïne bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Desirae Krawczyk (VS) waren als zevende geplaatst – ook zij kwamen tot de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Guadalajara 2022 - 2
Guadalajara - 2